Herb gminy Wierzbica (powiat chełmski)
 Herb gminy Wierzbica (powiat radomski)